Filchner ist der Familienname von:
 Wilhelm Filchner (1877–1957), deutscher Geophysiker, Forschungsreisender und Reiseschriftsteller 

nach Wilhelm Filchner benannte Objekte:
 Filchnerberge, Gebirge im Königin Maud-Land, Antarktika
 Filchnerfonna, Gletscher auf der Insel Spitzbergen im Arktischen Ozean
 Filchnerfallet, Gletscher auf der Insel Spitzbergen im Arktischen Ozean
 Filchnerklippen vor der Südostspitze von Südgeorgien im Südatlantik
 Filchner Trough, unterseeisches Becken im Weddell-Meer, Antarktis
 Filchner-Ronne-Schelfeis im Weddell-Meer, Antarktis
 Filchner-Station, Forschungsstation auf dem Filchner-Ronne-Schelfeis, Antarktis
 Kap Filchner, Kap im Kaiser-Wilhelm-II.-Land, Antarktika